Mariä-Himmelfahrt-Kirche bzw. St. Mariä Himmelfahrt (oft auch „a“ statt „ä“), orthodox Entschlafung-der-Gottesgebärerin-Kirche, altkatholisch Kirche Maria Heimgang, ist der Name von Kirchen und Kapellen, die das Patrozinium Mariä Aufnahme in den Himmel tragen, das als Hochfest am 15. August (kath. u. a.), 28. August (orth.) gefeiert wird.

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien, Wallfahrtskirchen, u. ä.,

Liste

Belgien 
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Damme (Belgien)
 St. Mariä Himmelfahrt (Kelmis)
  Basilika Mariä Himmelfahrt (Kortenbos), Sint-Truiden
 ehemalige Klosterkirche Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Munsterbilzen

Bosnien und Herzegowina 
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Donji Vrbljani)
 Mariä-Entschlafens-Kirche in Pale
 Mariä-Entschlafens-Kirche in Prekaja
 Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale (Tuzla)

Bulgarien 
 Burgas: Kirche Mariä Himmelfahrt (Burgas)
 Pasardschik: Kirche Mariä Himmelfahrt
 Targowischte: Kirche Mariä Himmelfahrt (Targowischte)
 Usundschowo: Kirche Mariä Himmelfahrt (Usundschowo)
  Warna: Kirche Mariä Himmelfahrt (Warna)

Brasilien 
  Mariana: Kathedralbasilika Mariä Himmelfahrt
 Porto Alegre: Mariä-Himmelfahrt-Kirche
  São Paulo: Abteibasilika Mariä Himmelfahrt

China 
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Ningbo

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Appenweier, OT Nesselried, Ortenaukreis: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Nesselried)
 Baienfurt, Landkreis Ravensburg: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Ehrenkirchen, OT Kirchhofen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: St. Mariä Himmelfahrt (Kirchhofen)
 Engen, Landkreis Konstanz: Mariä Himmelfahrt (Engen)
 Erbach (Donau), OT Ringingen, Alb-Donau-Kreis: Mariä Himmelfahrt (Ringingen)
 Eriskirch, Bodenseekreis: Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Eriskirch)
 Ihringen, OT Wasenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Mariä Himmelfahrt (Wasenweiler)
 Kirchheim am Ries, Ostalbkreis: katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Kirchheim am Ries)
 Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach: Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt (Marzell)
 Neuenstadt am Kocher, OT Kochertürn, Landkreis Heilbronn: Kirche Mariä Himmelfahrt (Kochertürn)
 Schönau im Schwarzwald, Landkreis Lörrach: Mariä Himmelfahrt (Schönau)
 Schuttern, Ortenaukreis: ehem. Klosterkirche Mariä Himmelfahrt, siehe auch Kloster Schuttern
 St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Mariä Himmelfahrt (St. Märgen)
 St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Maria Lindenberg (St. Peter)
 Stuttgart––Degerloch: Mariä Himmelfahrt (Stuttgart–Degerloch)
 Talheim, Landkreis Heilbronn: Mariä Himmelfahrt (Talheim)
 Umkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Umkirch)
 Ulm-Söflingen: Mariä Himmelfahrt (Ulm-Söflingen) (Kloster Söflingen)
 Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut: Mariä Himmelfahrt (Tiengen)
 Stockach, OT Winterspüren, Landkreis Konstanz: Mariä Himmelfahrt (Winterspüren)

Bayern

A – K 
 Abensberg, Landkreis Kelheim
 OT Allersdorf: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Allersdorf)
 OT Aunkofen: Mariä Himmelfahrt (Aunkofen)
 Adlkofen, OT Jenkofen, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Jenkofen)
 Aichach, OT Klingen, Landkreis Aichach-Friedberg: Mariä Himmelfahrt (Klingen, Aichach)
 Aidhausen, OT Friesenhausen, Landkreis Haßberge: Mariä Himmelfahrt (Friesenhausen)
 Aldersbach, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt (Aldersbach) (zu Kloster Aldersbach)
 Allersberg, Landkreis Roth: Mariä Himmelfahrt (Allersberg)
 Altenstadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Mariä Himmelfahrt (Altenstadt an der Waldnaab)
 Altomünster, OT Oberzeitlbach, Landkreis Dachau: Filialkirche Mariä Himmelfahrt (Oberzeitlbach)
 Altötting, OT Nonnberg, Landkreis Altötting: Mariä Himmelfahrt (Nonnberg)
 Altusried, OT Frauenzell, Landkreis Oberallgäu: Mariä Himmelfahrt (Frauenzell)
 Alzenau, OT Hörstein, Landkreis Aschaffenburg: Mariä Himmelfahrt (Hörstein)
 Anger, Landkreis Berchtesgadener Land: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Anger)
 Arnstein, OT Altbessingen, Landkreis Main-Spessart: Mariä Himmelfahrt und St. Ägidius (Altbessingen)
 Atting, Landkreis Straubing-Bogen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Aub, Landkreis Ochsenfurt: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Aub)
 Auhausen, Landkreis Donau-Ries: Schlosskapelle Mariä Himmelfahrt (Hirschbrunn)
 Baar-Ebenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm: St. Mariä Himmelfahrt
 Bachhagel, Landkreis Dillingen an der Donau: Mariä Himmelfahrt (Bachhagel)
 Bad Aibling, Landkreis Rosenheim: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Bad Aibling)
 Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn: Mariä Himmelfahrt (Bad Birnbach)
 Bad Griesheim, OT Karpfham, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt (Karpfham)
 Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld: Mariä Himmelfahrt (Bad Neustadt)
 Bad Königshofen, Landkreis Rhön-Grabfeld: Mariä Himmelfahrt (Bad Königshofen)
 Bad Kötzting, Landkreis Cham: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt
  Bad Kötzting, OT Weißenregen: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Weißenregen) 
 Bayerbach, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Bayerbach)
 Berching, OT Plankstetten, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Mariä Himmelfahrt (Kloster Plankstetten)
 Bergheim, Landkreis Neuburg an der Donau: Mariä-Himmelfahrt-Kapelle (Bergheim)
 Bernried am Starnberger See, Landkreis Weilheim-Schongau: Mariä Himmelfahrt (Bernried am Starnberger See)
 Bodenkirchen, OT Bonbruck, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Bonbruck)
 Bodenmais, Landkreis Regen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Bodenmais)
 Bogen, Landkreis Straubing-Bogen: Wallfahrtskirche Bogenberg
 Brannenburg, Landkreis Rosenheim: Mariä Himmelfahrt (Brannenburg)
 Bruckberg, OT Pörndorf, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Pörndorf)
 Buchbrunn, Landkreis Kitzingen: Mariä Himmelfahrt (Buchbrunn)
 Buchenhüll, Landkreis Eichstätt: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Buchenhüll)
 Burgebrach, OT Oberköst, Landkreis Bamberg: Mariä Himmelfahrt (Oberköst)
 Burghausen, OT Marienberg, Landkreis Altötting: Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt
 Burgkunstadt, OT Kirchlein, Landkreis Lichtenfels: Mariä Himmelfahrt (Kirchlein)
 Burkardroth, OT Waldfenster, Landkreis Bad Kissingen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Waldfenster)
 Cham, Landkreis Cham: Marienmünster
 Deggendorf, Landkreis Deggendorf: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Deggendorf)
 Dettelbach, OT Neusetz, Landkreis Kitzingen: Filialkirche Mariä Himmelfahrt und St. Kilian, Kolonat und Totnan (Neusetz)
 Dillingen an der Donau:
 Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Dillingen an der Donau)
 Studienkirche Mariä Himmelfahrt (Dillingen an der Donau)
 Dinkelscherben, Landkreis Augsburg: Mariä Himmelfahrt (Dinkelscherben)
 Donaumünster, Landkreis Donau-Ries: Mariä Himmelfahrt
  Dorfen, Landkreises Erding: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Dorfen)
 Egenhofen, OT Unterschweinbach, Landkreis Fürstenfeldbruck: Mariä Himmelfahrt (Unterschweinbach)
 Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn: Mariä Himmelfahrt (Egglkofen)
 Eichendorf, OT Hartkirchen, Landkreis Dingolfing-Landau: Mariä Himmelfahrt (Hartkirchen)
  Eichstätt: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Buchenhüll)
  Egglham, OT Frauentödling, Landkreis Rottal-Inn: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Frauentödling)
 Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen: Mariä Himmelfahrt (Elfershausen)
 Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Schlosskirche Ellingen
 Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth: Mariä Himmelfahrt (Erbendorf)
 Ergolding, OT Oberglaim, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Oberglaim)
 Ering, Landkreis Rottal-Inn: Mariä Himmelfahrt (Ering)
 Erkheim, Landkreis Unterallgäu: Mariä Himmelfahrt (Erkheim)
 Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Eslarn)
 Essenbach, Landkreis Landshut: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Essenbach)
 Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Basilika Mariä Himmelfahrt, siehe Kloster Ettal
 Feichten an der Alz, Landkreis Altötting: St. Mariä Himmelfahrt (Feichten an der Alz)
 Forstern, OT Tading, Landkreis Erding: Mariä Himmelfahrt (Tading)
 Frauenau, Landkreis Regen: Mariä Himmelfahrt (Frauenau)
 Fraunberg, OT Maria Thalheim, Landkreis Erding: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt
 Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau: Mariä Himmelfahrt (Freyung)
 Fridolfing, Landkreis Traunstein: Mariä Himmelfahrt (Fridolfing)
 Fuchsstadt, Landkreis Bad Kissingen: Mariä Himmelfahrt (Fuchsstadt)
 Fürstenfeldbruck: St. Mariä Himmelfahrt (Fürstenfeldbruck) im Kloster Fürstenfeld
 Fürstenzell, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt
 Furth im Wald, Landkreis Cham: Mariä Himmelfahrt (Furth im Wald)
 Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Gangkofen)
 Garmisch-Partenkirchen: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Garmisch-Partenkirchen)
 Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn: Klosterkirche Mariä Himmelfahrt (Gars am Inn)
 Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen
 OT Hadersbach: Expositurkirche Mariä Himmelfahrt (Hadersbach)
 OT Haindling: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Haindling)
 Gessertshausen, Landkreis Augsburg: Abteikirche Mariä Himmelfahrt (Oberschönenfeld), siehe Kloster Oberschönenfeld
 Glattbach, Landkreis Aschaffenburg: Mariä Himmelfahrt (Glattbach)
 Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Grafenau)
 Grassau, Landkreis Traunstein: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Grassau)
 Großwallstadt, Landkreis Miltenberg: Mariä Himmelfahrt und Peter und Paul (Großwallstadt)
 Haarbach, OT Wolfakirchen, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt (Wolfakirchen)
 Haiming, OT Niedergottsau, Landkreis Altötting: Mariä Himmelfahrt (Niedergottsau)
 Halfing, Landkreis Rosenheim: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Halfing)
 Herrngiersdorf, Ortsteil Semerskirchen, Landkreis Kelheim: Mariä Himmelfahrt (Semerskirchen)
 Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Hirschau)
 Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau: Mariä Himmelfahrt (Höchstädt an der Donau)
 Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels: Mariä Himmelfahrt (Hochstadt am Main)
 Hofkirchen, Landkreis Passau: Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Hohenfurch, Landkreis Weilheim-Schongau: Mariä Himmelfahrt (Hohenfurch)
  Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Hohenpeißenberg)
 Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg: Mariä Himmelfahrt (Scheppach)
 Kaisheim, Landkreis Donau-Ries: Mariä Himmelfahrt (Kaisheim)
 Kaufering, Landkreis Landsberg am Lech: Mariä Himmelfahrt (Kaufering)
 Kelheim, Landkreis Kelheim: Mariä Himmelfahrt (Kelheim)
 Kemnath, Landkreis Tirschenreuth: Mariä Himmelfahrt (Kemnath)
 Kempten (Allgäu): Mariä Himmelfahrt (Kempten)
 Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern): Mariä Himmelfahrt (Kirchdorf bei Haag i. OB)
 Kirchdorf am Inn: Mariä Himmelfahrt (Kirchdorf am Inn)
 Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Mariä Himmelfahrt (Kirchenthumbach)
  Kirchhaslach, Landkreis Unterallgäu: Mariä Himmelfahrt (Kirchhaslach)
 Kirchlauter, Landkreis Haßberge: Mariä Himmelfahrt (Kirchlauter)
 Klingenberg am Main, OT Röllfeld, Landkreis Miltenberg: Mariä Himmelfahrt (Röllfeld)
 Kronburg, OT Illerbeuren, Landkreis Unterallgäu: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Illerbeuren)
 Kumhausen, OT Götzdorf, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Götzdorf)
 Kumhausen, OT Preisenberg, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Preisenberg)

L – R 
 Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Landsberg am Lech: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Landsberg am Lech)
 Landshut: Zisterzienserinnen-Abteikirche Mariä Himmelfahrt
 Langquaid, OT Adlhausen: Mariä Himmelfahrt (Adlhausen)
 Langquaid, OT Niederleierndorf: Mariä Himmelfahrt (Niederleierndorf)
 Lappersdorf, Landkreis Regensburg: Mariä Himmelfahrt (Lappersdorf)
 Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land: Stiftskirche Mariae Himmelfahrt
 Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen: Mariä Himmelfahrt (Leiblfing)
 Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels: Mariä Himmelfahrt (Lichtenfels)
 Gemeindeteil Rothmannsthal: Aufnahme Mariens in den Himmel (Rothmannsthal)
 Mariakirchen, Landkreis Rottal-Inn: Mariä Himmelfahrt
 Mariaort, Landkreis Regensburg: Wallfahrtskirche Mariaort
 Markt Indersdorf, Landkreis Dachau: Mariä Himmelfahrt (Indersdorf)
 Markt Wald, Landkreis Unterallgäu: Mariä Himmelfahrt (Markt Wald)
 Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau: Mariä Himmelfahrt (Marklkofen)
 Memmelsdorf, Landkreis Bamberg: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Memmelsdorf)
 Memmingen: Mariä Himmelfahrt (Memmingen)
 Miesbach: Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Miesbach)
 Möhren, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Mariä Himmelfahrt (Möhren)
 München-Allach: Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt (Allach)
 Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen:
 OT Großwenkheim: Mariä Himmelfahrt (Großwenkheim)
 OT Fridritt: St. Laurentius und Mariä Himmelfahrt (Fridritt)
 Neubrunn, OT Böttigheim, Landkreis Würzburg: Mariä Himmelfahrt und St. Martin (Böttigheim)
 Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Neufahrn)
 Neufraunhofen, OT Hinterskirchen: Kuratiekirche Mariä Himmelfahrt (Hinterskirchen)
 Neuhaus am Inn, Landkreis Passau:
 OT Mittich: Mariä Himmelfahrt (Mittich)
 OT Vornbach: Stiftskirche Mariä Himmelfahrt, siehe Kloster Vornbach
 Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf:
 OT Mitterauerbach: Mitterauerbach#Kirche Mariä Himmelfahrt
 OT Seebarn: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Seebarn)
 Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land: Mariä Himmelfahrt (Neunkirchen am Sand)
 Neusäß, OT Täfertingen, Landkreis Augsburg: Mariä Himmelfahrt (Täfertingen)
 Niederschönenfeld, Landkreis Donau-Ries: Mariä Himmelfahrt (Niederschönenfeld)
 Oberthulba, OT Hetzlos: Mariä Himmelfahrt (Hetzlos)
  Oberostendorf, Landkreis Ostallgäu: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Oberostendorf)
 Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Mariä Himmelfahrt (Pappenheim)
 Petting, OT Kirchhof, Landkreis Traunstein: Mariä Himmelfahrt (Kirchhof)
 Pfreimd, Landkreis Schwandorf: Mariä Himmelfahrt (Pfreimd)
 Plößberg, OT Beidl, Landkreis Tirschenreuth: Mariä Himmelfahrt (Beidl)
 Pommelsbrunn, OT Heldmannsberg, Landkreis Nürnberger Land: Mariä Himmelfahrt (Heldmannsberg)
 Postau, Landkreis Landshut: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Postau)
 Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Prien am Chiemsee)
 Puchheim, OT Puchheim-Ort, Landkreis Fürstenfeldbruck: Maria Himmelfahrt (Puchheim-Ort)
 Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land: Maria Himmelfahrt (Ramsau) (Maria Kunterweg)
 Regensburg:
 Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen: Mariä Himmelfahrt (Dechbetten)
 Sallern-Gallingkofen: Mariä Himmelfahrt (Sallern)
 Reichenbach am Regen, Landkreis Cham: Klosterkirche Maria Himmelfahrt
 Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim: Pfarr- und Klosterkirche Mariä Himmelfahrt
 Rothenfels, Landkreis Main-Spessart: Mariä Himmelfahrt (Rothenfels)
 Rottenburg an der Laaber, OT Oberhatzkofen, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Oberhatzkofen)
 Rottenburg an der Laaber, OT Oberroning, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Oberroning)
 Rotthalmünster, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt (Rotthalmünster)
 Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau: Mariä Himmelfahrt (Ruhstorf an der Rott)

S – Z 
 Samerberg, OT Törwang, Landkreis Rosenheim: Mariä Himmelfahrt (Törwang)
 Sandberg, OT Langenleiten, Landkreis Rhön-Grabfeld: Mariä Himmelfahrt (Langenleiten)
 Sandberg, OT Schmalwasser, Landkreis Rhön-Grabfeld: Mariä Himmelfahrt (Schmalwasser)
 Sarching, Landkreis Regensburg: Mariä Himmelfahrt
 Schleerieth, Landkreis Schweinfurt: Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt und Hl. Kilian (Schleerieth)
 Schmidgaden, Landkreis Schwandorf: Mariä Himmelfahrt (Schmidgaden)
 Schnaitsee, Landkreis Traunstein: Mariä Himmelfahrt
 Schongau, Landkreis Weilheim-Schongau: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg: Mariä Himmelfahrt
 Seefeld, OT Drößling, Landkreis Starnberg: St. Mariä Himmelfahrt
 Seeshaupt, OT Jenhausen, Landkreis Weilheim-Schongau: Mariä Himmelfahrt (Jenhausen)
 Simbach am Inn, OT Erlach, Landkreis Rottal-Inn: Mariä Himmelfahrt (Erlach)
  Stadlern, Landkreis Schwandorf: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Stadlern)
 Stadtprozelten, Landkreis Miltenberg: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Stegaurach, OT Höfen, Landkreis Bamberg: Mariä Himmelfahrt (Höfen)
 Steinfeld, Landkreis Main-Spessart: Mariä Himmelfahrt und St. Bartholomäus (Steinfeld)
 Straß, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Strullendorf, OT Mistendorf, Landkreis Bamberg: Mariä Himmelfahrt (Mistendorf)
 Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach: St. Marien (Sulzbach-Rosenberg)
 Sulzthal, Landkreis Bad Kissingen: Mariä Himmelfahrt (Sulzthal)
 Teuschnitz, Landkreis Kronach: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Teuschnitz)
 Thannhausen, Landkreis Günzburg: Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Thannhausen)
 Tirschenreuth:
 Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Tirschenreuth)
 OT Wondreb: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Wondreb)
 Teisendorf, OT Weildorf, Landkreis Berchtesgadener Land: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Weildorf)
 Tittmoning, OT Asten, Landkreis Traunstein: Mariä Himmelfahrt (Asten)
 Türkheim, Landkreis Unterallgäu: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Türkheim)
 Ullstadt, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Ullstadt)
 Ursensollen, OT Hohenkemnath, Landkreis Amberg-Sulzbach: Mariä Himmelfahrt (Hohenkemnath)
 Velden, OT Mariaberg, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Mariaberg)
 Vilsbiburg, Landkreis Landshut:
 Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Vilsbiburg)
 OT Frauenhaarbach: Mariä Himmelfahrt (Frauenhaarbach)
 Wallenfels, Landkreis Kronach:
 OT Neuengrün: Aufnahme Mariens in den Himmel (Neuengrün)
 OT Voglerei: Mariä-Himmelfahrt-Kapelle (Voglerei)
 Weihmichl, OT Stollnried, Landkreis Landshut: Mariä Himmelfahrt (Stollnried)
 Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau: Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Weilheim)
 Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm: Mariä Himmelfahrt (Weißenhorn)
 Weßling, Landkreis Starnberg: St. Mariä Himmelfahrt (Weßling)
 Wildflecken, OT Oberbach: Mariä Himmelfahrt (Oberbach)

Berlin 
 Berlin-Kladow: Mariä-Himmelfahrt-Kirche

Brandenburg 
 Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Mariä Himmelfahrt (Fehrbellin)
 Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark: St. Mariä Himmelfahrt (Schwedt/Oder)

Hamburg 
 Hamburg-Rahlstedt: Mariä Himmelfahrt (Hamburg-Rahlstedt)
 Hamburg-Blankenese: Maria Grün (Hamburg-Blankenese), eigentlich Mariä Himmelfahrt

Hessen 
 Bad Nauheim, OT Nieder-Mörlen, Wetteraukreis: Maria Himmelfahrt (Nieder-Mörlen)
 Breidenbach, Kreis Marburg-Biedenkopf: Maria Himmelfahrt (Breidenbach)
 Burghaun, Kreis Fulda: Mariä Himmelfahrt (Burghaun)
 Flieden, OT Rückers, Kreis Fulda: Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Rückers)
 Frankfurt am Main: Maria Himmelfahrt (Frankfurt-Griesheim) in Frankfurt-Griesheim
 Friedberg, Wetteraukreis: Mariä Himmelfahrt (Friedberg)
 Haiger, Lahn-Dill-Kreis: Maria Himmelfahrt (Haiger)
 Kirchhain, Kreis Marburg-Biedenkopf
 OT Emsdorf: Mariä Himmelfahrt (Emsdorf)
 OT Stausebach: Mariae Himmelfahrt (Stausebach)
 Oestrich-Winkel, OT Hallgarten, Rheingau-Taunus-Kreis: Mariä Himmelfahrt (Hallgarten)
 Rockenberg, Wetteraukreis: Marienkirche Rockenberg
 Zwingenberg, Kreis Bergstraße: Mariä Himmelfahrt (Zwingenberg)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Güstrow: Mariä Himmelfahrt (Güstrow)
 Klütz: St. Mariä Himmelfahrt (Klütz)

Niedersachsen 
 Amt Neuhaus, OT Neuhaus, Landkreis Lüneburg: Mariä Himmelfahrt (Amt Neuhaus)
 Diekholzen, OT Söhre, Landkreis Hildesheim: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Söhre)
 Goslar, OT Wiedelah: Mariä Himmelfahrt (Goslar-Wiedelah)
 Hagen am Teutoburger Wald, OT Gellenbeck, Landkreis Osnabrück: Mariä Himmelfahrt (Gellenbeck)
 Hildesheim:
  Hohe Domkirche St. Mariä Himmelfahrt, siehe Hildesheimer Dom
  Kirche der Entschlafung der Gottesmutter (Himmelsthür) (Serbisch-orthodoxen Eparchie für Mitteleuropa)
 Königslutter, Landkreis Helmstedt: St. Mariä Himmelfahrt (Königslutter)
 Lorup, Landkreis Emsland: Mariä Himmelfahrt (Lorup)
 Neuenhausen, Landkreis Grafschaft Bentheim: Mariä Himmelfahrt (Neuenhaus)
 Rodenberg, Landkreis Schaumburg: Mariä Himmelfahrt (Rodenberg)
 Sibbesse, OT Westfeld, Landkreis Hildesheim: St. Mariä Himmelfahrt (Westfeld)
 Söhlde, OT Steinbrück, Landkreis Hildesheim: Mariä Himmelfahrt (Steinbrück)
 Wesendorf, Landkreis Gifhorn: Mariä Himmelfahrt (Wesendorf)

Nordrhein-Westfalen 
 Ahaus, Kreis Borken
 OT Ahaus: St. Mariä Himmelfahrt (Ahaus)
 OT Alstätte: St. Mariä Himmelfahrt (Alstätte)
 Alfter, OT Oedekoven, Rhein-Sieg-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt (Oedekoven)
 Bad Driburg, OT Pömbsen, Kreis Höxter: Mariä Himmelfahrt (Pömbsen)
 Blankenheim, Kreis Euskirchen:
 OT Blankenheim: St. Mariä Himmelfahrt (Blankenheim)
 OT Uedelhoven: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Uedelhoven)
 Brüggen, OT Bracht, Kreis Viersen: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Bracht)
 Düsseldorf:
 OT Flingern: St. Mariä Himmelfahrt (Düsseldorf-Flingern)
 OT Lohausen: St. Mariä Himmelfahrt (Düsseldorf-Lohausen)
 OT Unterbach: St. Mariä Himmelfahrt (Düsseldorf-Unterbach)
 Essen-Altendorf: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Altendorfer Dom)
 St. Mariä Himmelfahrt (Eudenbach)
 Euskirchen, OT Weidesheim, Kreis Euskirchen: St. Mariä Himmelfahrt (Weidesheim)
 Frechen, OT Grefrath, Rhein-Erft-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt
 Mariä Himmelfahrt (Fürstenberg)
 Geilenkirchen, Kreis Heinsberg: St. Mariä Himmelfahrt (Geilenkirchen)
 Gelsenkirchen, OT Buer: St. Mariä Himmelfahrt
 Grevenbroich-Gustorf: St. Mariä Himmelfahrt (Grevenbroich/Gustorf)
 Heinsberg, OT Uetterath, Kreis Heinsberg: St. Mariä Himmelfahrt (Uetterath)
 Jülich, Kreis Düren: Propsteipfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt
 Kalletal, OT Hohenhausen, Kreis Lippe: Mariä Himmelfahrt (Hohenhausen)
 Kamp-Lintfort, OT Eyll, Kreis Wesel: St. Mariä Himmelfahrt (Eyll)
 Kleve, Kreis Kleve: Propstei- und Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt Kleve
 Köln:
 Altstadt-Nord: St. Mariä Himmelfahrt (Köln)
 Ehrenfeld: St. Mariä Himmelfahrt (Köln-Ehrenfeld)
 Holweide: Kath. Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Köln-Holweide)
 Krefeld, Stadtteil Linn: St. Mariä Himmelfahrt (Krefeld-Linn)
 Langenfeld (Rheinland), Kreis Mettmann: St. Mariä Himmelfahrt (Langenfeld) 
 Lohmar, OT Neuhonrath, Rhein-Sieg-Kreis: Sankt Mariä Himmelfahrt
 Meschede, Hochsauerlandkreis: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Meschede)
 Mönchengladbach:
 Gladbach: St. Mariä Himmelfahrt (Gladbach)
 Neuwerk: St. Mariä Himmelfahrt (Neuwerk)
 Wanlo: Mariä Himmelfahrt (Wanlo)
 Nörvenich, Kreis Düren: Mariä Himmelfahrt 1729, Schlosskapelle Nörvenich
 Nottuln, OT Appelhülsen, Kreis Coesfeld: St. Mariä Himmelfahrt (Appelhülsen)
 Odenthal, OT Altenberg, Rheinisch-Bergischer Kreis: Altenberger Dom
 Rees, Kreis Kleve: St. Mariä Himmelfahrt (Rees)
 Sankt Augustin, OT Birlinghoven, Rhein-Sieg-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt (Birlinghoven)
 Sassenberg, OT Füchtorf, Kreis Warendorf: St. Mariä Himmelfahrt (Füchtorf)
 Schönholthausen, Kreis Olpe: Mariä Himmelfahrt Kirche Schönholthausen
 Siegen: Marienkirche (Siegen), ehemals Jesuitenkirche Mariäe Himmelfahrt
 Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Unterstolberg)
 Titz, OT Kalrath, Kreis Düren: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Kalrath)
 Troisdorf, OT Spich, Rhein-Sieg-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt (Troisdorf-Spich)
 Vettweiß, OT Disternich, Kreis Düren: St. Mariä Himmelfahrt (Disternich)
 Warendorf: St. Marien (Warendorf)
 Wassenberg, Kreis Heinsberg:
 St. Mariä Himmelfahrt (Wassenberg)
 OT Ophoven: St. Mariä Himmelfahrt (Ophoven)
 Wesel, OT Ginderich: St. Mariä Himmelfahrt (Ginderich)
 Wuppertal, Stadtteil Nächstebreck: St. Mariä Himmelfahrt
 Xanten, OT Marienbaum, Kreis Wesel: Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt (Marienbaum)

Rheinland-Pfalz 
 Auw an der Kyll, Eifelkreis Bitburg-Prüm: Mariä-Himmelfahrt-Kirche
 Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz: Maria Himmelfahrt (Andernach)
 Bad Breisig, OT Niederbreisig, Landkreis Ahrweiler: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
 Bechtolsheim, Landkreis Alzey-Worms: Mariä Himmelfahrt und St. Christophorus
 Bendorf, OT Sayn, Landkreis Koblenz: Prämonstratenser-Abteikirche Maria Himmelfahrt, siehe Abtei Sayn
 Bleialf, Eifelkreis Bitburg-Prüm: Mariä Himmelfahrt (Bleialf)
 Dexheim, Landkreis Mainz-Bingen: Maria Himmelfahrt (Dexheim)
 Helferskirche, Westerwaldkreis: St. Maria Himmelfahrt (Helferskirchen) 
 Herxheim bei Landau/Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße: St. Maria Himmelfahrt (Herxheim)
 Holsthum, Landkreis Bitburg-Prüm: Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (Holsthum)
 Koblenz: Maria Himmelfahrt (Koblenz)
  Ludwigshafen-Oggersheim: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Ludwigshafen)
 Mülheim-Kärlich: Maria Himmelfahrt (Mülheim-Kärlich)
 Neuwied, OT Gladbach: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Gladbach)
 Otterbach (Westpfalz), Landkreis Kaiserslautern: Mariä Himmelfahrt (Otterbach)
 Otterstadt, Rhein-Pfalz-Kreis: Mariä Himmelfahrt (Otterstadt)
 Pfaffen-Schwabenheim, Landkreis Bad Kreuznach: Stiftskirche (Pfaffen-Schwabenheim)
 Ruschberg, Landkreis Birkenfeld: Maria Himmelfahrt (Ruschberg)
 Worms-Pfeddersheim: Simultankirche Worms-Pfeddersheim

Saarland 
 Homburg, OT Kirrberg, Saarpfalz-Kreis: Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Kirrberg)
 Marpingen, Landkreis St. Wendel: Mariä Himmelfahrt (Marpingen)
 Namborn, Landkreis St. Wendel: Mariä Himmelfahrt (Namborn)
 Nohfelden, OT Bosen, Landkreis St. Wendel: Mariä Himmelfahrt (Bosen)
 Nonnweiler, OT Braunshausen, Landkreis St. Wendel: Maria Himmelfahrt (Braunshausen)
 Saarlouis, OT Roden, Landkreis Saarlouis: Maria Himmelfahrt (Roden)
 Filialkirche Mariae Himmelfahrt (Schwalbach-Elm-Sprengen)
 Völklingen, OT Geislautern, Regionalverband Saarbrücken: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Geislautern)

Sachsen 

 Bad Muskau: St. Maria Himmelfahrt (Bad Muskau)
 Ostritz: Mariä Himmelfahrt (Ostritz)
 Wittichenau: St. Mariä Himmelfahrt (Wittichenau)

Sachsen-Anhalt 
 Beetzendorf, Altmarkkreis Salzwedel: Mariä Himmelfahrt (Beetzendorf)
 Köthen (Anhalt), Landkreis Anhalt-Bitterfeld: St. Mariä Himmelfahrt (Köthen)
 Lutherstadt Eisleben, OT Sittichenbach, Landkreis Mansfeld-Südharz Mariä Himmelfahrt (Sittichenbach)

Schleswig-Holstein 
 Elmshorn, Kreis Pinneberg: Mariae Himmelfahrt (Elmshorn)

Thüringen 
 Bad Berka, Weimarer Land: St. Mariä Himmelfahrt
 Bad Blankenburg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: St. Mariä Himmelfahrt
 Brehme, Landkreis Eichsfeld: St. Mariä Himmelfahrt
 Camburg, Saale-Holzland-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt
 Etzelsbach im Eichsfeld: Wallfahrtskapelle St. Mariä Himmelfahrt
 Ichtershausen, Ilm-Kreis: St. Mariä Himmelfahrt
 Kleinbartloff, Landkreis Eichsfeld: St. Mariä Himmelfahrt
 Zella/Rhön, Wartburgkreis: Mariä Himmelfahrt

Estland 
Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Tartu

Finnland 
  Uspenski-Kathedrale in Helsinki

Frankreich 
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Ajaccio, Korsika
  Basilika Notre-Dame d’Alençon, Département Orne
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Ameugny), romanische Pfarrkirche in der Gemeinde Ameugny, Département Saône-et-Loire
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Auvers-sur-Oise), Département Val d’Oise
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Bernardswiller), Département Bas-Rhin
 Notre-Dame de l’Assomption (Champagne-sur-Oise) im Département Val d’Oise
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Crécy-la-Chapelle), Département Seine-et-Marne
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Droyes), Département Haute-Marne
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Entrevaux, Département Alpes-de-Haute-Provence
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Lescar, Département Pyrénées-Atlantiques
  Kathedrale von Luçon, Département Vendée
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Montauban, Département Tarn-et-Garonne
 Mariä Himmelfahrt (Rouffach), Rouffach, Département Haut-Rhin
 Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Pierre, Martinique
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Senez, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Taverny), katholische Pfarrkirche in der Gemeinde Taverny, Département Val d’Oise
 Notre-Dame de l’Assomption (Verrières-le-Buisson), Département Essonne
 Notre-Dame (Villeneuve-sur-Yonne), Département Yonne
  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Mata-Utu, Wallis und Futuna

Gabun 
  Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Libreville

Griechenland 
  Kathedrale Mariä Aufnahme in den Himmel (Chania)
 Kimisis tis Theotokou (Gastouni)
 Kimisis tis Theotokou (Kondariotissa)
 Kimisis tis Theotokou (Lygourio)
 Kimisis tis Theotokou (Neo Ireo)

Großbritannien 
  Aberdeen: Cathedral Church of St Mary of the Assumption
  St. Mary’s Cathedral (Edinburgh)

Haiti 
  Kathedrale von Port-au-Prince

Indien 
  Basilika Mariä Himmelfahrt (Secunderabad)

Irland 
  Galway: Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and St. Nicholas
  Tuam: Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
  Thurles: Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale von Thurles

Israel 
 Dormitio-Kirche, Jerusalem

Italien 
  Dom Maria Himmelfahrt (Bozen), Südtirol
 Pfarrkirche Bruneck, Südtirol
  Brixner Dom, Südtirol
 Maria Himmelfahrt (Kaltern), Kaltern, Südtirol
 Mariä Himmelfahrt (Lana), Lana, Südtirol
 Maria Himmelfahrt (Mölten), Mölten, Südtirol
  Kathedrale im Monastero Russo Uspenskij in Rom
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Schlanders), Südtirol
  Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta in Siena
 Pfarrkirche Terlan, Terlan, Südtirol
 Maria Himmelfahrt (Unsere Liebe Frau im Walde), Südtirol
 Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Völs), Völs am Schlern, Südtirol

für eine Liste von auf diesen Namen geweihten Kirchengebäuden im restlichen Italien siehe: Santa Maria Assunta (Mariä Aufnahme in den Himmel)

Kanada 
  Cathedral of Our Lady of the Assumption, Moncton
 Church of Our Lady of the Assumption, Toronto
 Church of Our Lady of the Assumption in Windsor, Ontario

Kasachstan 
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche, Petropawl
  Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale Taras
 Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Astana)

Kolumbien 
  Kathedrale von Popayán

Kroatien 
 Aljmaš: Muttergottes von Aljmaš
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Deringaj)
  Kathedrale von Dubrovnik
 Marija Bistrica: Muttergottes von Marija Bistrica
 Pregrada: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt der Jungfrau Maria
 Rab: frühere Kathedrale
 Sinj: Muttergottes von Sinj
 Trsat: Muttergottes von Trsat
 Split: Muttergottes von Pojišana
  Kathedrale von Zagreb, Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava  (mit Könige Stephan und Ladislaus)

Kuba 
  Basilika Mariä Himmelfahrt (Baracoa)
  Kathedrale von Santiago de Cuba

Lettland 
  Basilika Mariä Himmelfahrt, Aglona
 Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca (Römisch-katholische Kirche Mariä Aufnahme in den Himmel von Bolderāja), Riga

Libanon 
 Kirche Unserer Lieben Frau von Mariä Himmelfahrt im armenisch-katholischen Kloster Bzommar, Libanon

Liechtenstein 
 Pfarrkirche Bendern

Litauen 
In Litauen gibt es folgende 33 St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirchen:
 Alksnėnai
 Darsūniškis
 Inturkė
 Joniškis
 Kabeliai
 Kartena
 Kaunas (Vytautas-des-Großen-Kirche)
 Kelmė
 Krekenava: Basilika Mariä Himmelfahrt
 Leipalingis
 Maišiagala
 Merkinė
 Mickūnai
 Pabarė
 Pakapė
 Pakuonis
 Palanga
 Pašaltuonis
 Pivašiūnai
 Raguva
 Raseiniai
 Salantai
 Seda
 Simnas
 Sintautai
 Surdegys
 Šimonys
 Telšiai
 Turgeliai
 Ugioniai
 Vabalninkas
 Veliuona
 Zarasai

Luxemburg 
 Kirche Mariä Himmelfahrt (Niederanven)
 St. Mariä Himmelfahrt (Steinheim)

Malta 
 St. Marien (Attard)
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Għaxaq
 Archpresbyterial and Archmatrix Church of the Assumption of Mary, Gudja
 Rotunde von Mosta
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Mqabba
 Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Victoria)
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Żebbuġ (Gozo)
 Kirche Mariä Himmelfahrt in Żurrieq

Mexiko 
  Kathedrale von Aguascalientes
  Konkathedrale von Chilapa
  Kathedrale von Guadalajara
  Kathedrale von Oaxaca
  Kathedrale von Zacatecas

Niederlande 
Alle Kirchen sind römisch-katholisch, falls es nicht anders angegeben ist.

 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Aardenburg, Zeeland
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Assen, Drenthe
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Apeldoorn, Gelderland
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Bakkum, Noord-Holland
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaar, Bavel, Noord-Brabant
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Borculo, Gelderland
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, De Heen, Noord-Brabant
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, De Meern, Utrecht
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart, Den Haag, Zuid-Holland
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Eijsden, Limburg
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Einighausen, Limburg
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart, Gouda, Zuid-Holland
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart, Graauw, Zeeland
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart, Heemstede, Noord-Holland
 Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Helmond, Noord-Brabant
 Buitenkerk, Kampen, Overijssel
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming, Kerkrade, Limburg
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart, Leiden, Zuid-Holland
  Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Renkum) (Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk), Gelderland
 Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming – Kapel in 't Zand, Roermond, Limburg
 Liebfrauenbasilika (Zwolle) (Basiliek Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming), Zwolle, Gelderland

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Bad Sauerbrunn
 Pfarrkirche Forchtenstein
 Pfarrkirche Kleinfrauenhaid
 Pfarrkirche Klostermarienberg
 Pfarrkirche Mariasdorf
 Aufbahrungskirche Oberwart
 Pfarrkirche Ollersdorf im Burgenland
 Pfarrkirche Oslip
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Unterfrauenhaid

Kärnten
 Pfarrkirche Gmünd in Kärnten
 Pfarrkirche Feldkirchen (Kärnten)
 Pfarrkirche Lieseregg
 ♦ Dom zu Gurk

Niederösterreich
 Basilika Klein-Mariazell (Basilika minor)
 Pfarrkirche Aggsbach-Dorf
 Pfarrkirche Aggsbach Markt
 Pfarrkirche Albrechtsberg
 Pfarrkirche Altpölla
 Pfarrkirche Bad Deutsch-Altenburg
 Pfarrkirche Ebergassing
 Pfarrkirche Grainbrunn
 Pfarrkirche Großengersdorf
 Pfarrkirche Guntersdorf
 Pfarrkirche Gutenbrunn-Heiligenkreuz
 Pfarrkirche Heinrichs bei Weitra
 Pfarrkirche Hollenburg
 Pfarrkirche Hollenthon
 Pfarrkirche Kattau
 Kleinzeller Pfarrkirche
 Pfarrkirche Kottes
 Wallfahrtskirche Krenstetten
 Pfarrkirche Langau
 Pfarrkirche Langegg
 Pfarrkirche Mank
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Melk)
 Pfarrkirche Markgrafneusiedl
 Pfarrkirche Neuaigen
 Pfarrkirche Neuhofen an der Ybbs
 Pfarrkirche Neukirchen am Ostrong
 Stadtpfarrkirche Neunkirchen
 Pfarrkirche Niederfladnitz
 Pfarrkirche Obersiebenbrunn
 Pfarrkirche Ollersbach
 Pfarrkirche Pöchlarn
 Pfarrkirche Prottes
 Pfarrkirche Raabs an der Thaya
 Stiftskirche Seitenstetten
 Frauenbergkirche (Stein)
 Dom zu St. Pölten
 Pfarrkirche St. Bernhard
 Pfarrkirche Schrems
 Pfarrkirche Straß im Straßertale
 Pfarrkirche Strengberg
 Pfarrkirche Stronsdorf
 Pfarrkirche Waidhofen an der Thaya
 Pfarrkirche Waidmannsfeld
 Pfarrkirche Wald in Pyhra
 Pfarrkirche Weißenkirchen in der Wachau
 Pfarrkirche Wilfersdorf
 Filialkirche Winzendorf (Alte Pfarrkirche)
 Stiftskirche Zwettl
 Katholische Pfarrkirche Zwettl-Niederösterreich

Oberösterreich
 Pfarrkirche Aistersheim
 Pfarrkirche Aspach
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Attersee
 Pfarrkirche Alberndorf in der Riedmark
 Pfarrkirche Dimbach
 Pfarrkirche Eggelsberg
 Pfarrkirche Eggendorf im Traunkreis
 Pfarrkirche Eitzing
 Pfarrkirche Engelhartszell
 Pfarrkirche Garsten
 Katholische Pfarrkirche Hallstatt
 Pfarrkirche Kallham
 Pfarrkirche Kirchdorf am Inn (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Klaffer
 Pfarrkirche Königswiesen
 Stiftskirche Lambach
 Pfarrkirche Lauffen
 Pfarrkirche Laussa
 Stadtpfarrkirche (Linz) (Liebfrauenkirche)
 Pfarrkirche Lochen
 Pfarrkirche Mauerkirchen
 Pfarrkirche Mattighofen
 Pfarrkirche Mühlheim am Inn
 Pfarrkirche Münzkirchen
  Filialkirche Niederzirking – Wallfahrtskirche
 Pfarrkirche Neukirchen an der Enknach
 Pfarrkirche Niederwaldkirchen
 Pfarrkirche Ostermiething
 Pfarrkirche Pfarrkirchen im Mühlkreis
 Pfarrkirche Pischelsdorf am Engelbach
 Pfarrkirche Rainbach im Mühlkreis
 Pfarrkirche Rohr im Kremstal
 Pfarrkirche St. Marienkirchen am Hausruck
 Pfarrkirche St. Marienkirchen an der Polsenz
 Pfarrkirche St. Marienkirchen bei Schärding
 Pfarrkirche Utzenaich
 Pfarrkirche Waldzell
 Pfarrkirche Wartberg ob der Aist
 Pfarrkirche Weilbach (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Weißkirchen an der Traun
 Wallfahrtskirche Maria Schöndorf in Vöcklabruck
 Marienkirche Untergeng in Eidenberg
 Pfarrkirche Zell an der Pram
 Pfarrkirche Zwettl an der Rodl
 Friedhofskirche Schlägl

Land Salzburg
 Wallfahrtsbasilika Mariapfarr
 Pfarrkirche Anthering
 Pfarrkirche Bad Hofgastein
 Pfarrkirche Berndorf bei Salzburg
 Pfarrkirche Bruck an der Glocknerstraße
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Dürrnberg bei Hallein
 Pfarrkirche Großgmain
 Pfarrkirche Kuchl
 Pfarrkirche Radstadt
 Pfarrkirche Salzburg-Gnigl
 Pfarrkirche Salzburg-Mülln
 Pfarrkirche Stuhlfelden
 Filialkirche Pöham

Steiermark
 Basilika Seckau, Abteikirche Seckau
 Mariä Himmelfahrt (Frohnleiten) in Frohnleiten
 Katholische Pfarrkirche Gröbming
 Pfarrkirche Leoben-Waasen
 Pfarrkirche Mariahof
 Pfarrkirche Neuberg an der Mürz, ehemalige Stiftskirche des Stift Neuberg
 Pfarrkirche St. Marein bei Neumarkt
 Pfarrkirche Spital am Semmering
 Pfarrkirche Straden
 Wallfahrtskirche Maria Buch

Tirol
 Dekanatspfarrkirche Brixen im Thale
 Stadtpfarrkirche Vils
 Pfarrkirche Amras
 Pfarrkirche Dornauberg
 Pfarrkirche Ebbs
 Pfarrkirche Fendels
 Alte Pfarrkirche Fließ
 Pfarrkirche Fügen
 Pfarrkirche Heiterwang
 Pfarrkirche Holzgau
 Pfarrkirche Imst
 Wallfahrtskirche Kaltenbrunn
 Pfarrkirche Kirchbichl
 Pfarrkirche Kundl
 Pfarrkirche Landeck-Mariä Himmelfahrt
 Franziskanerkirche Lienz
 Pfarrkirche Mayrhofen
 Pfarrkirche Mils bei Hall
 Pfarrkirche Münster (Tirol)
 Pfarrkirche Nesselwängle
 Pfarrkirche Oberlienz
 Pfarrkirche Pettneu
 Pfarrkirche Matrei am Brenner
 Pfarrkirche Pfaffenhofen (Tirol)
 Dekanatspfarrkirche Prutz
 Dekanatspfarrkirche St. Johann in Tirol
 Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schwaz
 Pfarrkirche Serfaus
 Pfarrkirche Untermieming
 Stadtpfarrkirche zur Himmelfahrt Mariens Vils

Vorarlberg
 Pfarrkirche Brand im Brandnertal

Wien
 Pfarrkirche Rodaun, Wien-Liesing
 Pfarrkirche Hirschstetten, Wien-Donaustadt
 Jesuitenkirche, Wien - Innere Stadt

Peru 
  Cusco: Kathedrale von Cusco

Polen 
 Asuny (Assaunen): Mariä-Entschlafens-Kirche (Asuny)
 Bąków (Bankau): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Bąków)
 Biała (Zülz): Mariä-Himmelfahrts-Kirche (Zülz)
 Biedrzychowice (Friedersdorf): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Friedersdorf)
 Bielawa (Langenbielau): Mariä-Himmelfahrts-Kirche (Bielawa)
 Brzezinka (Briese): Maria Himmelfahrt (Brzezinka, Oleśnica)
 Bytom (Beuthen OS): Marienkirche (Bytom)
  Chełmno (Kulm): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Chełmno)
 Cieszyn (Teschen): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Cieszyn)
  Gidle: Basilika Mariä Himmelfahrt (Gidle)
 Gliwice (Gleiwitz): Mariä Himmelfahrt (Gliwice)
 im Stadtteil Łabędy (Laband): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Gliwice-Łabędy)
  Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe): Dom St. Marien (Gorzów Wielkopolski)
 Kalinowo (Kallinowen/Dreimühlen): Mariä-Himmelfahrt-Kirche
  Kalisz (Kalisch): Basilika Mariä Himmelfahrt (Kalisz)
 Katowice (Kattowitz)
  Stadtteil Panewniki: Basilika Ludwig der Heilige und Mariä Himmelfahrt
  Kielce: Kathedrale von Kielce
 Kłodzko (Glatz): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Kłodzko)
 Koszalin (Köslin): Schlosskirche (Koszalin)
 Kraków (Krakau):
 Marienkirche (Krakau)
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Krakau)
 Kruklanki (Kruglanken): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Kruklanki)
  Ludźmierz: Basilika Mariä Himmelfahrt (Ludźmierz)
 Marwałd (Marwalde): Mariä Himmelfahrt (Marwałd)
 Nysa (Neisse): Jesuitenkirche St. Marien (Nysa)
 Oleszna (Langenöls): Mariä Himmelfahrt (Oleszna)
 Opole (Oppeln)
 Stadtteil Gosławice (Goslawitz): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Opole-Gosławice)
 Racławice Śląskie (Deutsch Rasselwitz): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Racławice Śląskie)
 Rychnowo (Reichenau): Mariä Himmelfahrt (Rychnowo)
  Rzeszów: Basilika Mariä Himmelfahrt (Rzeszów)
  Stara Wieś: Basilika Mariä Himmelfahrt (Stara Wieś)
 Szymonka (Schimonken/Schmidtsdorf): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Szymonka)
 Trzebina (Kunzendorf): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Trzebina)
  Trzemeszno (Tremessen): Basilika Mariä Himmelfahrt (Trzemeszno)
  Włocławek (Leslau): Kathedrale von Włocławek
 Zaborowo (Saberau): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Zaborowo)
  Zduńska Wola: Basilika Mariä Himmelfahrt (Zduńska Wola)

Portugal 
  Sé Velha (Coimbra)
  Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Elvas, frühere Kathedrale
  Kathedrale von Évora
  Kathedrale von Lamego

Rumänien 
  Baia Mare: Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Baia Mare)
  Cacica: Basilika Mariä Himmelfahrt (Cacica)
  Curtea de Argeș: Kathedrale von Curtea de Argeș
  Oradea: Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt (Oradea) (mit Hl. Ladislaus)
 Timişoara: Kirche Mariä Himmelfahrt (Fratelia)
 Timişoara: Kirche Mariä Himmelfahrt (Elisabetin)

Russland 
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Archangelsk)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Astrachan)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Dmitrow)
 Polnische Kirche in Irkutsk
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Jaroslawl)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Jegorjewsk)
 Mariä-Entschlafens-Kirche in Kalatsch
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Kem)
 Dreifaltigkeits-Entschlafenskathedrale (Kineschma)
 Mariä-Entschlafens-Kirche in Kjachta
 Mariä-Entschlafens-Kirche in Knjaginino
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Kolomna)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Moskau)
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Nischni Nowgorod)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Omsk)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Rjasan)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Rostow)
 Mariä-Entschlafens-Kirche Schilowo (Rjasan)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Smolensk)
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Toljatti)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Tula)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Tulaer Kreml)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Weliki Ustjug)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Wladimir)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Wologda)
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Woronesch)

Schweiz 
 Arosa, Kanton Graubünden: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
 Baden, Kanton Aargau: Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt (Baden)
 Brigels, Kanton Graubünden: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Brigels)
 Burgdorf, Kanton Bern: Maria Himmelfahrt (Burgdorf)
 Chur, Kanton Graubünden: Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt (Chur)
 Domat/Ems, Kanton Graubünden: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Domat/Ems)
 Hauterive, Kanton Freiburg: Klosterkirche
 Ilanz, Kanton Graubünden: Maria Himmelfahrt (Ilanz)
 Jona, Kanton St. Gallen: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Jona)
 Rheinau, Kanton Zürich: Klosterkirche Mariä Himmelfahrt
 Péry, Kanton Bern: Ste-Marie (Péry)
 Pfäfers, Kanton St. Gallen: Ehemalige Klosterkirche
 Schönenwerd, Kanton Solothurn: Maria Himmelfahrt
sowie
 Kloster Einsiedeln, Kanton Schwyz: Wallfahrtsheiligtum Maria Himmelfahrt und St. Mauritius

Serbien 
 Novi Sad: Mariä-Entschlafens-Kirche (Novi Sad)
 Zrenjanin: Mariä-Entschlafens-Kirche (Zrenjanin)

Slowakei 
 Bratislava: Blumenthaler Kirche
 Rožňava: Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Rožňava)
 Spišská Nová Ves: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Spišská Nová Ves)

Slowenien 
 Bled: Kirche Mariä Himmelfahrt (Bled)
 Cirkovce: Kirche Mariä Himmelfahrt (Cirkovce)
 Grad: Kirche Mariä Himmelfahrt (Grad)
 Kanal ob Soči: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
 Koper: Kathedrale der Himmelfahrt der Jungfrau Maria
 Nova Gorica: Klosterkirche Sveta Gora (Kirche zum Heiligen Berg, gewidmet der Himmelfahrt Mariä)
 Sodražica: Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Nova Štifta

Spanien 
  Arcos de la Frontera: Basilika Santa María de la Asunción
  Barbastro: Catedral de Santa María de la Asunción de Barbastro
  El Burgo de Osma: Catedral de la Asunción de El Burgo de Osma
  Ceuta: Catedral de la Asunción de Ceuta
  Córdoba: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
  Coria: Catedral de Santa María de la Asunción de Coria
  Jaén: Catedral de la Asunción de Jaén
  Lekeitio: Basilika Mariä Himmelfahrt
  Santander: Kathedrale von Santander
  Segorbe: Kathedrale von Segorbe
  Teruel: Kathedrale von Teruel
  Toledo: Kathedrale von Toledo
  Valencia: Kathedrale von Valencia
  Valladolid: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid
 Cóll, Provinz Lleida: Santa Maria de l’Assumpcio
 La Puebla de Fantova, Provinz Huesca: Nuestra Señora de la Asunción
 Navasa, Provinz Huesca: Nuestra Señora de la Asunción
 Santa María del Campo, Provinz Burgos: Asunción de Nuestra Señora

Syrien 
  Aleppo: melkitisch-katholische Heimgang-Mariens-Kathedrale
  Aleppo: syrisch-katholische Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale
  Chabab: melkitisch-katholische Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale
  Damaskus: melkitisch-katholische Kathedrale der Entschlafung Unserer Frau
  al-Hasaka: syrisch-katholische Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale

Thailand 
  Bangkok: Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale (Bangkok), Metropolitankirche des Erzbistums Bangkok

Tschechien 
 Arnoltice (Arnsdorf): Mariä Himmelfahrt (Arnoltice)
 Chlum Svaté Maří (Maria Kulm): Wallfahrtskirche Maria Kulm
 Kozlov (Koßlau): Mariä Himmelfahrt (Kozlov)
 Krupka (Graupen): Kirche Mariä Himmelfahrt (Krupka)
 Mohelnice nad Jizerou: Mariä-Himmelfahrt-Kirche
 Opava (Troppau): Mariä Himmelfahrt (Opava)
 Poběžovice: Kirche Mariä Himmelfahrt
 Mariä-Himmelfahrts-Kirche (Přeštice)
 Příbram (Pibrans): Mariä-Himmelfahrt-Kirche auf dem Heiligen Berg, siehe Kloster Svatá Hora
 Prag: Augustiner-Chorherrenstift Prag-Karlshof mit Stiftskirche Mariä Himmelfahrt und Kaiser Karl der Große
 Tachov: Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Tachov)
 Ústí nad Labem (Aussig): Dekanatskirche Mariä Himmelfahrt
 Žatec (Saaz): Dekanatskirche Mariä Himmelfahrt (Žatec) (Stadtpfarrkirche)
 Zlonice (Slonitz): Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Zlonice)

Ukraine 
 Mariä Aufnahme in den Himmel (Butschatsch) (römisch-katholisch)
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Charkiw)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Kaniw)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Kiew)
 Pyrohoschtscha-Kirche, Kiew
 Mariä-Entschlafens-Kirche (Lwiw) (orthodox)
  Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale (Lwiw) (römisch-katholisch)
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche von Marinka (Mariupol)
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Mariupol)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Poltawa)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Tschernihiw)
  Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Wolodymyr-Wolynskyj)

Autonome Republik Krim 
 Maria Himmelfahrt (Kertsch)

Ungarn 
  Kathedrale Mariä Himmelfahrt und St. Adalbert, Esztergom
  Basilika Mariä Himmelfahrt, Mátraverebély
  Basilika Mariä Himmelfahrt, Gödöllő-Máriabesnyő

Vereinigte Staaten

Idaho 
 Church of the Assumption (Pocatello, Idaho)

Kalifornien 
  Cathedral of Saint Mary of the Assumption, San Francisco

Kentucky 
 Church St. Mary of the Assumption, Alexandria
  Kathedralbasilika Mariä Himmelfahrt (Covington)

Louisiana 
 St. Mary’s Assumption Church, Cottonport
 St. Mary’s Assumption Church, New Orleans

Maryland 
  Nationalheiligtum Basilika Mariä Himmelfahrt, Baltimore

Massachusetts 
 Church St. Mary of the Assumption, Brookline

Michigan 
 Church of the Assumption, Phoenix

New York State 
 Church St. Mary of the Assumption, Lancaster

Ohio 
 ♁ Basilika Mariä Himmelfahrt (Lancaster)

Tennessee 
 Church of the Assumption, Nashville

Belarus 
  Basilika Mariä Himmelfahrt (Budslau)
  Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Pinsk)

Siehe auch 
 Mariä-Entschlafens-Kloster

Weblinks 

 
Maria Himmelfahrt